Miejscowości w USA:
 Rossmoor – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Rossmoor – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Rossmoor – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex